VCU steht als Abkürzung für:

 Vehicle Control Unit, siehe Steuergerät
 Vereinigung Christlicher Unternehmer, ein überparteilicher Interessenverband von engagierten, christlichen Inhaber-Unternehmern, Selbständigen und leitenden Angestellten in der Schweiz
 Virginia Commonwealth University, eine staatliche Universität in Richmond, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Virginia

VCU